Поворо́т — название двух остановочных пунктов Восточно-Сибирской железной дороги:

 Поворот — остановочный пункт в Бурятии.
 Поворот — остановочный пункт в Иркутской области.